
Люди Икс (Икс-Мэны; ) — команда супергероев-мутантов из комиксов издательства «Marvel Comics», созданная Стэном Ли и Джеком Кирби.

Комиксы 
 X-Men: First Class — трёхтомная серия комиксов о Людях Икс, опубликованная издательством Marvel Comics.
 Giant-Size X-Men — спецвыпуск серии комиксов о Людях Икс, изданный Marvel Comics.
 X-Factor — американская серия комиксов опубликованных Marvel Comics.
 Astonishing X-Men — трилогия, посвященная Людям Икс.
 Поколение Икс — вымышленная команда супергероев, побочный комикс Людей Икс, опубликованный Marvel Comics.
 Uncanny X-Men

Кино 
 Люди Икс — серия фантастических фильмов про супергероев-мутантов, обладающих невероятными силами, основанная на одноимённых комиксах компании «Marvel Comics».
 Люди Икс — фантастический боевик 2000 года про супергероев-мутантов по мотивам одноимённого комикса издательства «Marvel Comics».
 Люди Икс 2 — фантастический боевик 2003 года про супергероев-мутантов по мотивам одноимённого комикса издательства «Marvel Comics».
 Люди Икс: Последняя битва — фантастический боевик 2006 года режиссёра Бретта Рэтнера, третья часть мирового фантастического блокбастера про супергероев-мутантов по мотивам одноимённого комикса издательства «Marvel Comics».
 Люди Икс: Начало. Росомаха — фантастический боевик режиссёра Гэвина Худа, снятый по комиксам «Marvel Comics» о супергерое-мутанте Росомахе c Хью Джекманом в главной роли.
 Люди Икс: Первый класс — фантастический боевик режиссёра Мэттью Вона и продюсера Брайана Сингера.
 Люди Икс: Дни минувшего будущего — американский фантастический боевик со-сценариста, продюсера и режиссёра Брайана Сингера, рассказывающий о приключениях команды супергероев из комиксов издательства «Marvel Comics».
 Люди Икс: Апокалипсис — фантастический боевик режиссёра Брайана Сингера, рассказывающий о приключениях команды супергероев из комиксов издательства «Marvel Comics».
 Люди Икс: Тёмный Феникс — фантастический боевик режиссёра Саймона Кинберга, рассказывающий о приключениях команды супергероев из комиксов издательства «Marvel Comics».
 Поколение Икс — фильм 1996 года.

Мультфильмы, мультсериалы 
 
 Люди Икс — американо-канадский мультсериал, который дебютировал 31 октября 1992 года в США.
 Люди Икс: Эволюция — мультипликационный сериал о персонажах комиксов «Marvel Comics», известных как Люди Икс (2000—2003).
 Росомаха и Люди Икс — мультипликационный сериал о персонажах комиксов «Marvel Comics», известных как Люди Икс (2008—2009).
 Люди Икс — третий сериал Marvel Anime, состоящий из 12 серий.

Игры 
 The Uncanny X-Men — видеоигра в жанре экшн, выпущенная компанией LJN для NES в 1989 году.
 X-Men: The Ravages of Apocalypse — оригинальная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, созданная на движке Quake.
 X-Men Legends II: Rise of Apocalypse — компьютерная игра в жанре Action/RPG, в основном, разработана компанией Raven Software и издана Activision в 2005 году.
 X-Men 2: Clone Wars — видеоигра в жанре платформер, разработанная компанией HeadGames и изданная Sega Enterprises для игровой платформы Sega Mega Drive/Genesis в 1995 году.
 Wolverine: Adamantium Rage — видеоигра в жанре платформер с элементами beat 'em up, разработанная компаниями Teeny Weeny Games и Bits Studios и изданная Acclaim Entertainment и LJN для игровых платформ Sega Mega Drive/Genesis и SNES.
 X-Men Origins: Wolverine — компьютерная игра по мотивам одноимённого фильма.
 .
 X-Men: Mutant Academy
 X-Men: Mutant Academy 2
 
 
 X-Men: The Official Game
 X-Men: Wolverine's Rage

Другое 
 Список персонажей серии фильмов «Люди Икс»
 Список эпизодов мультсериала «Люди Икс»
 Список членов Людей Икс
 Список серий аниме «Люди Икс»